Сталинит — многозначный термин, применяемый для обозначения различных материалов:
 Сталинит — твёрдый сплав, наплавляемый на кромки режущего инструмента. Состоит из железа с значительными добавками хрома, марганца, углерода (по 10—20 %) и содержащий кремний. Имеет аустенитную структуру и HRC более 65
 Сталинит — марка закалённого стекла, отмеченная советской премией в 1949 (названа в честь стали из-за высокой прочности). Термин применяется в архитектуре и строительстве для обозначения различных видов закалённого стекла.

Примечания 

Объекты, названные в честь Иосифа Сталина